Sora se poate referi la:

Soră, rudă de gradul întâi

Toponime
Columbia
 Sora, Boyacá, un municipio din Departamentul Boyacá, Columbia

Germania
 Sora (Klipphausen), o comunitate din Landkreis Meißen, Saxonia
 Sora (Wilthen), o comunitate din Landkreis Bautzen, Saxonia

Italia
Sora, Frosinone, Lazio, comună din Italia

Panama
 Sorá, un corregimiento din Districtul Chame, Panamá

Slovenia
 Sora, Medvode, un sat din comuna Medvode
 Sora (râu), un râu din Carniola de Sus, Slovenia

Spania
 Sora, Barcelona, un municipio din Provincia Barcelona, Catalonia

Alte sensuri
 Sora (album), album din 2007 de Yui Aragaki
 Sora (Kingdom Hearts), protagonistul din serialul Kingdom Hearts
 Sora (satellite), un satelit din serialul TV japonez Yu-Gi-Oh! GX
 Limba sora, o limbă prezentă în India
 Sora (popor), un grup etnic din India
 Sora Ltd., un dezvoltator japonez de jocuri video
 ACS-100 Sora, avion ușor sportiv brazilian
 A.S.D. G.C. Sora, un club de fotbal italian, din Sora, Lazio
 Project Sora, companie-fiică a dezvoltatorul japonez de jocuri video Nintendo

Vezi și
 Sola (dezambiguizare)